Christian Hege ist der Name folgender Personen:

* Christian Hege (Politiker) (1840–1907), deutscher Landwirt und Politiker, MdL Württemberg
 Christian Hege (Journalist) (1869–1943), deutscher Journalist und Historiker